

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Radłowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Pakość 
 Radłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo.
 Radłowo – przysiółek wsi Długołęka w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Zobacz też
 Radłowo Leśne, Radłów